Tempio di Romolo identifica due diversi edifici a Roma:

Tempio del Divo Romolo nel Foro Romano
Mausoleo di Romolo lungo la Via Appia